Chris Rossouw (1969) – rugbista sudafricano
Danie Rossouw (1978) – ex rugbista a 15 sudafricano
Laura Rossouw (1946) – ex tennista sudafricana
Pieter Rossouw (1971) – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby sudafricano